Хайнрих III (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

 Хайнрих III (1017-†1056), германски крал (1039-1056), император на Свещената Римска империя от 1046 г.
 Хенри III (1207-1272), крал на Англия (1216-1272)
 Енрике III Кастилски, крал на Кастилия (1390–1406)
 Анри III (Франция), крал на Франция (1574–1589)
 Анри III, крал на Навара (1572-1610), крал на Франция като Анри IV (1589-1610)

 Хайнрих III (Бавария), Младши, херцог (983–985)
 Хайнрих III (Каринтия), херцог (1090–1122)
 Хайнрих III, херцог на Саксония (1142-1180)
 Хайнрих III (Лимбург), херцог (до 1221)
 Хайнрих III (Брабант), херцог (1248–1261)
 Хайнрих III (Мекленбург), херцог (1379–1383)
 Хайнрих III (Брауншвайг-Грубенхаген), херцог (до 1526)
 Хайнрих III (Майсен), маркграф (1221–1288)
 Хайнрих III (Сайн), Велики, граф (1202–1246)
 Хайнрих III (Люксембург), (1086–1096)
 Хайнрих III (Бар), граф (1291–1302)
 Хайнрих III (Баден-Хахберг) († 1330), маркграф на Хахберг
 Хайнрих III (Хесен), граф (1458–1483)
 Хайнрих III (Насау), граф (1483–1538)
 Хайнрих III (Ортенбург), имперски граф на Ортенбург (1297/ 1321–1345)